Bögölyalakúak – (Tabanomorpha)
 Bögölyfélék – (Tabanidae)
 Bögölyszitkár – (Paranthrene tabaniformis)

 Bögöly (regény) –  Ethel Lilian Voynich regénye